Чемпионат США по фигурному катанию 2018 () — соревнование по фигурному катанию среди спортсменов США проводимое Ассоциацией фигурного катания США.

Спортсмены соревновались в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и в танцах на льду.

По результатам этого чемпионата была сформирована сборная команда  на Олимпийские игры 2018, чемпионат мира, на чемпионат четырёх континентов и чемпионат мира среди юниоров.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы на льду

Состав сборной команды

Олимпийская сборная
6 января 2018 года Ассоциация фигурного катания США объявила состав на Олимпийские игры 2018.

Чемпионат четырёх континентов
Состав на чемпионат четырёх континентов был объявлен 6 января 2018 года.

Чемпионат мира
Состав на чемпионат мира был объявлен 6 января 2018 года.

Примечания

Ссылки 
Результаты чемпионата 

Чемпионаты США по фигурному катанию
2018 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2017/2018
Спортивные соревнования в Сан-Хосе (Калифорния)